.is
Imposto do selo
Lexus IS

Desambiguações de siglas